Искра может означать:
 Искра — искровой разряд.
 Искра — мельчайшая частичка горящего или раскалённого вещества.

Топонимы 
Названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Искра — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Искра — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Искра — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Искра — агрогородок в Белыничском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Искра — село в общине Карнобат Бургасской области.
 Искра — село в общине Дряново Габровской области.
 Искра — село в общине Ардино Кырджалийской области.
 Искра — село в общине Первомай Пловдивской области.
 Искра — село в общине Ситово Силистренской области.

Казахстан 
 Искра — село в Денисовском районе Костанайской области, упразднено в 2011 году.
 Искра — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Искра — прежнее название села Уялы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Искра — до 2001 г. название села Тулпар Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Искра — село в Чуйском районе Чуйской области.

Россия 
 Искра — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Искра — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Искра — посёлок в Корочанском районе Белгородской области.
 Искра — посёлок в Александровском районе Владимирской области.
 Искра — село в Николаевском районе Волгоградской области.
 Искра — посёлок в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Искра — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Искра — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Искра — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Искра — село в Мещовском районе Калужской области.
 Искра — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Искра — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Искра — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Искра — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Искра — посёлок в Звериноголовском районе Курганской области.
 Искра — посёлок в Курском районе Курской области.
 Искра — село в Хомутовском районе Курской области.
 Искра — хутор в Выборгском районе Ленинградской области, ликвидирован в 2004 году.
 Искра — посёлок в Лебедянском районе Липецкой области.
 Искра — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Искра — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.
 Искра — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Искра — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Искра — населённый пункт (железнодорожный разъезд) в Черепановском районе Новосибирской области.
 Искра — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Искра — село в Называевском районе Омской области.
 Искра — посёлок в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Искра — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Искра — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Искра — село в Черниговском районе Приморского края.
 Искра — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Искра — посёлок в Пителинском районе Рязанской области.
 Искра — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.
 Искра — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Искра — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Искра — село в Жердевском районе Тамбовской области.
 Искра — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Искра — посёлок в Сампурском районе Тамбовской области, упразднён в 1986 году.
 Искра — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Искра — посёлок в Майнском районе Ульяновской области.
 Искра — село в Нанайском районе Хабаровского края.
 Искра — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Искра — посёлок в Алатырском районе Чувашии.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Искра — село в Красногвардейском районе.
 Искра — исчезнувшее село в Симферопольском районе.

Украина 
 Искра — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Искра — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Искра — до 2016 г. название села Новожуков Ровненском районе Ровненской области.

Гидронимы 
 Искра — река в Вологодской и Ярославской областях.
 Искра — озеро в Вологодской области.

Персоналии 
 Искра — русский дворянский род, украинский казацкий старшинский род.

 Искра, Антон Леонтьевич (1924—2005) — доктор технических наук.
 Искра, Вениамин Яковлевич (род. 1937) — советский футболист.
 
 Искра, Захар Юрьевич (ок. 1650 — ок. 1730) — военный и политический деятель, полковник корсунский, один из руководителей антипольского восстания на Правобережной Украине в 1702—1704 годах.
 Искра, Николай Николаевич (1946—2007) — советский и российский художник.
 Искра, Пётр Иванович (1917—1998) — полный кавалер ордена Славы.

 Искра — женское имя.
 Бабич, Искра Леонидовна (1932—2001) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.

Вычислительная техника 

 Искра 226 — советский персональный компьютер
 Искра 1030 — персональный компьютер
 Искра 122 — электронная клавишная вычислительная машина
 Искра-1256 — советская микро-ЭВМ
 Искра-555 — советская специализированная электронная вычислительная машина

Предприятия 
 МКБ «Искра» имени И. И. Картукова — машиностроительное конструкторское бюро, г. Москва
 АО «КБ «Искра» — федеральный оператор спутниковой связи, г. Красноярск
 НПО «Искра» — машиностроительное предприятие, г. Пермь
 ПО «Искра» — производственное объединение, г. Смоленск
 Искра — завод металлоконструкций в г. Югорск
 КП НПК «Искра» — научно-производственный комплекс, г. Запорожье (Украина)
 ПАО «Искра» — , г. Львов (Украина)
 Новосибирский механический завод «Искра» — производственная компания горнорудной и угольной промышленности, г. Новосибирск
 Таганрогский завод игрушек «Искра» — завод детской игрушки в Таганроге. Закрыт в 1999 году
 ОАО НПП «Завод Искра» — научно-производственное предприятие электронной промышленности, г. Ульяновск
 Iskra — торговая фирма, созданная в 1960 году в Японии специально для поставок советской вакцины от полиомиелита в Японию, показана в совместном советско-японском фильме «Шаг», в настоящее время занимается импортом и экспортом лекарств и медицинского оборудования, имеет представительство в России

Кинотеатры 
 «Искра» — кинотеатр в Алма-Ате
 «Искра» — кинотеатр в Архангельске
 «Искра» — кинотеатр в Иванове
 «Искра» — кинотеатр в Твери
 «Искра» — кинотеатр в Уфе
 «Искра» — кинотеатр в Москве
 «Искра» — кинотеатр в Ессентуках
 «Искра» — кинотеатр в Туле

Печатные издания 
 «Искра» — нелегальная газета РСДРП
 «Искра» — сатирический журнал 1859—1873 годов в России
 «Скынтея» («Искра») — печатный орган Коммунистической партии Румынии
 «Искра» — региональная газета г. Запорожья и области
 «Искра» — муниципальная газета г. Инта
 «Искра» — Кунгурская общественно-политическая газета, Пермский край
 «Искра» — Лысьвенская городская газета. Первый номер этой газеты появился 10 июня 1917 года
 «Искры» — еженедельный иллюстрированный художественно-литературный и юмористический журнал с карикатурами, выходивший с 1901 по 1917 годы

Спорт 
 «Искра» — добровольное спортивное общество в СССР
 «Искра» — женский волейбольный клуб, Луганск
 «Искра» — мужской волейбольный клуб, Одинцово
 «Искра» — женский волейбольный клуб, Самара
 «Искра» — футбольный клуб, Ереван
 «Искра» — футбольный клуб, Новоалександровск
 «Искра» — футбольный клуб, Смоленск
 «Искра» — футбольный клуб, город Энгельс
 «Искра» — советский футбольный клуб, Москва.
 «Искра» — любительский хоккейный клуб, Москва
 «Искра» — боснийский футбольный клуб из города Бугойно
 «Искра» — украинский мини-футбольный клуб из Луганска
 «Искра» — черногорский футбольный клуб из Даниловграда
 «Искра» — футбольный клуб, Балтийск
 «Искра» — название хоккейного клуба «Кристалл», Саратов в 1950—1951 гг.
 «Искра» — молдавский футбольный клуб, Рыбница (основан в 2009 году)
 «Искра-Сталь» (в 2002—2005 годах — «Искра») — молдавский футбольный клуб, Рыбница (основан в 1995 году)

Техника 
 «Искра» — советская эскадренная подводная лодка, корабль IV серии
 «Искра» — серия мощных лазерных установок
 «Искра» — советский среднеформатный дальномерный фотоаппарат производства Красногорского механического завода
 «Искра» — серия советских космических аппаратов
 ОКГ-40 «Искра» — 43-мм гранатомёт

Прочее 
 Операция «Искра» — наступательная операция советских войск, завершившаяся прорывом блокады Ленинграда (1943)
 PZL TS-11 Iskra — польский реактивный учебно-тренировочный самолёт
  — многозначный термин
 Искра — атрибут вселенной трансформеров, представляет собой «душу» отдельного трансформера.
 Искра — супергероиня из комиксов вселенной Marvel Comics
 Искра — карстовая пещера в Солонешенском районе Алтайского края
 Искра — советский сорт озимого ячменя (выведен в 1976 году).

См. также 
 
 Искра Октября

Примечания